«Одноэта́жная Аме́рика» — российский 16-серийный документальный фильм-путешествие по США, созданный съёмочной группой тележурналиста Владимира Познера по вдохновению и мотивам одноимённого романа Ильфа и Петрова.

Основные съёмки проходили летом 2006 года, а заключительную «прощальную» серию сняли в ноябре 2006 года в городе Нью-Йорке. 

Премьерный показ фильма состоялся с 11 февраля по 26 мая 2008 года на российском «Первом канале». Затем была выпущена в продажу и DVD-версия, аналогичная телевизионной.

Сюжет 
В основе сюжета — идея повторить путешествие, совершённое Ильей Ильфом и Евгением Петровым в 1930-х годах и описанное ими в книге «Одноэтажная Америка», вышедшей в СССР в 1937 году.

Каждая серия «Одноэтажной Америки» — это фрагмент 60-дневного путешествия по США трёх ведущих — Владимира Познера, Ивана Урганта и , за время которого они проехали на автомобиле 17 тысяч километров с Востока на Запад США и обратно (по маршруту: Нью-Йорк — Кливленд — Детройт — Чикаго — Пеория — Гэллап — Санта-Фе — Колорадо-Спрингс — Гранд Каньон — Лас Вегас — Сан-Франциско — Лос-Анджелес — Эль Пасо — Хьюстон — Новый Орлеан — Мемфис — Вашингтон — Нью-Йорк), побывав в 25 штатах и 50 городах. Кроме того, в каждой серии ведущие интервьюируют американцев, как известных, так и обычных граждан.

Обычно, в каждой серии ведущие посещают один или несколько городов (и городков) США и рассказывают о местных достопримечательностях и особенностях образа жизни. Они общаются с местными жителями, а также высказывают (закадровым голосом Познера) своё мнение об увиденном зрителю, задают наводящие вопросы и сравнивают жизнь в США и в России.

Цель авторов фильма — показать США объективно, как страну со всеми плюсами и минусами. Показать такую, какая она есть на самом деле. Рассказать об образе жизни среднего американца, его взглядах на жизнь, на культуру, на историю и политику своей страны. Кроме того, авторы выясняют особенности американского характера, а также сравнивают Америку начала XXI века с Америкой времён Ильфа и Петрова, используя фото- и кино-хронику (современные фотографии Ивана Урганта с одной стороны и фотографии Ильи Ильфа 1930-х годов — с другой).

Концепция и главный вопрос фильма 
Основная задача и концепция фильма — открыть современную Америку для себя и зрителя.

Главный вопрос фильма — что есть для простых американцев «американская мечта» и жива ли она сегодня?

Ведущие 
Сначала Владимир Познер хотел, чтобы его партнёром по фильму был Леонид Парфёнов, но он, будучи в то время главным редактором журнала «Русский Newsweek», участвовать в проекте не смог. Был занят и Николай Фоменко, которому также было предложено стать соведущим Познера. По другим сведениям, в своё время напарником Познера должен был стать Илья Зимин, известный репортёр телеканалов «НТВ», «ТВ-6» и «ТВС», трагически погибший в феврале 2006 года. В итоге ведущим стал Иван Ургант.

 Владимир Познер — российский тележурналист.
 Иван Ургант — российский актёр и телеведущий.
  — американский писатель, общественный деятель, радиожурналист.

В начале своего путешествия ведущие «образно закрепили» за собой роли в этом проекте так: Познер — в роли Ильфа, Ургант — в роли Петрова, а Кан — в роли мистера и миссис Адамс (гиды Ильфа и Петрова в их путешествии по «стране кока-колы», как тогда говорили).

Трансляция 
Премьера документального фильма «Одноэтажная Америка» состоялась 11 февраля 2008 года на «Первом канале». Первая серия была показана в 22:30, со второй по пятую — в 23:30, а остальные в 23:50, хотя последние три серии выходили с задержкой в 10 минут. Выходила программа еженедельно в ночь на вторник по 26 мая 2008 года.

Эпизоды

Книга 
По окончании проекта ведущими была написана книга «Одноэтажная Америка».

Примечания

Ссылки 
 Елизавета Тренева. Вдогонку за Ильфом и Петровым отправились Владимир Познер и Иван Ургант.  «Российская газета» // rg.ru (13 февраля 2008 года)
 История Лас-Вегаса в «Одноэтажной Америке». // montecito.ru

Телесериалы России, запущенные в 2008 году
Телесериалы России, завершённые в 2008 году
Телепередачи Первого канала
Фильмы Владимира Познера
Документальные телесериалы России
Телепередачи про путешествия
Иван Ургант